Anuropodione är ett släkte av kräftdjur. Anuropodione ingår i familjen Bopyridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Anuropodione